Agios Konstantinos – ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Agios Konstantinos – ex comune della Grecia nella periferia della Grecia Centrale
 Agios Konstantinos – comunità di Cipro nel distretto di Limassol